Rob je lahko:
 rob je na splošno skrajni zunanji del nečesa
 Rob, priimek več znanih ljudi 
 v matematiki:
 rob množice je sestavljen iz točk, ki ležijo na meji med zunanjostjo in notranjostjo dane množice
 rob (geometrija) je daljica, v kateri se stikata dve mejni ploskvi telesa ali pa omejuje ravninski lik
 v geografiji:
 Rob, naselje v občini Velike Lašče
 Župnija Rob, župnija dekanije Ribnica
 Kraški rob, pokrajina, kjer se planota Kras s strmim robom prevesi v flišno pokrajino Slovenske Istre
 osebno ime Rob:
 Rob Bourdon, bobnar nu metal skupine Linkin Park 
 Rob Schroeder, upokojeni ameriški dirkač Formule 1
 Rob Elder, fidžijski lokostrelec
 Rob Blake (Robert Bowlby Blake), kanadski okejist]